Il doppio  del Crédit Agricole Suisse Open Gstaad 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Johan Brunström e Jarkko Nieminen erano i detentori del titolo, ma Nieminen quest'anno non ha partecipato.

Brunström ha giocato con Adil Shamasdin, ma è uscito nelle semifinali.

František Čermák e Filip Polášek hanno sconfitto in finale Christopher Kas e Alexander Peya per 6-3, 7-67.

Teste di serie

  František Čermák /  Filip Polášek (campioni)
  Christopher Kas /  Alexander Peya (finale)

  James Cerretani /  Philipp Marx (primo turno)
  Johan Brunström /  Adil Shamasdin (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Crédit Agricole Suisse Open Gstaad 2011
ATP World Tour 2011